Krzysztof Zaremba (ur. 1972) – polski polityk
 Krzysztof Zaremba (ur. 1958) – profesor nauk technicznych specjalizujący się w elektronice, pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej

Przypisy